Brummana – comune di Libano
 Konnabat Broummana – comune di Libano